Гръцко-турска война може да се отнася до две войни между Гърция и Турция (или нейния предшественик Османската империя):

 Гръцко-турска война (1897)
 Гръцко-турска война (1919 – 1922)